Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Euphorbia peplus
 El nombre común de la planta Lactuca virosa